Formuła 3 Euro Series 2008 – szósty sezon Formuły 3 Euro Series. Sezon rozpoczął się 12 maja 2008 roku w Hockenheim, a skończył 26 października tego samego roku na tym samym torze. Mistrzem w klasyfikacji kierowców został Niemiec Nico Hülkenberg, a wśród zespołów - francuska ekipa ART Grand Prix.

Lista startowa

Kalendarz

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:
Kwalifikacje do pierwszego wyścigu: 1 punkt
Punktacja w pierwszym wyścigu: 10-8-6-5-4-3-2-1 (osiem pierwszych pozycji)
Punktacja w drugim wyścigu: 6-5-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)

Rookie Cup

Klasyfikacja zespołów

Klasyfikacja Narodów

Uwagi 

2008
2008 w sportach motorowych
2008 w Europie